Nach dem deutschen Schriftsteller Kurt Tucholsky (1890–1935) sind folgende Schulen benannt:
 Kurt-Tucholsky-Grundschule (Berlin)
 Kurt-Tucholsky-Schule (Flensburg)
 Kurt-Tucholsky-Hauptschule (Köln)
 Kurt-Tucholsky-Gesamtschule Minden

Siehe auch:
 Stadtteilschule Altona, bis 2020 Kurt-Tucholsky-Schule bzw. Kurt-Tucholsky-Gymnasium in Hamburg

 
Tucholsky, Kurt